Hollywood's Bleeding — третій студійний альбом американського репера та співака Post Malone, представлений 6 вересня 2019 року під лейблаом Republic Records. У записі взяли участь DaBaby, Future, Halsey, Meek Mill, Lil Baby, Оззі Осборн, Тревіс Скотт, SZA, Swae Lee і Young Thug.

«Hollywood's Bleeding» отримав позитивні відгуки від музичний критиків та дебютував на вершині американського чарту Billboard 200. На підтримку альбому було представлено шість синглів: «Wow», «Goodbyes», «Circles», «Enemies», «Allergic» і «Take What You Want». На 63-ій церемонії «Греммі» платівка отримала номінацію «Альбом року».

Список пісень

Чарти

Тижневі чарти

Річні чарти

Сертифікації

Примітки 

Альбоми Post Malone